lai, mint a középkori népnyelvű líra egyik fő műfaja
 Lai (賴), kínai vezetéknév
 Laï, város Csádban
 LAI, mint a levélfelületi index angol nevének rövidítése